

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Sewerynówka - część miasta Szczawnica
 Sewerynówka – kolonia wsi Marylin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice
 Sewerynówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Sewerynówka - część wsi Kolano-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń
 Sewerynówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień 
 Sewerynówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Sewerynówka - część wsi Mniów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów

Miejscowości na Ukrainie 
 Sewerynówka – wieś w obwodzie winnicki, w rejonie jampolskim
 Sewerynówka – wieś w obwodzie winnickim,  (rejon chmielnicki)
 Sewerynówka – wieś w obwodzie winnickim,  (rejon trościański)
 Sewerynówka – wieś w obwodzie wołyńskim,  (rejon maniewicki)
 Sewerynówka – wieś w obwodzie żytomierskim, (rejon lubarski)
 Sewerynówka – wieś w obwodzie odeskim, (rejon berezowski)

Inne 
 Sewerynówka – wieś w Mołdawii w rejonie Kamionka

Zobacz też 
 Sewerynowo, Sewerynów

Przypisy